Ancien hôpital peut désigner :

France
 Ancien hôpital de Colmar, un hôpital à Colmar dans le Haut-Rhin ;
 Ancien hôpital militaire de Bitche, un hôpital militaire à Bitche en Moselle ;
 Ancien hôpital de Montbéliard, un hôpital à Montbéliard dans le Doubs ;
 Ancien hôpital Félix-Guyon, un hôpital sur l'île de La Réunion ;
 Ancien hôpital militaire de Saint-Denis, un hôpital militaire sur l'île de La Réunion ;

Québec (Canada)
 Ancien hôpital général de Montréal, un hôpital à Montréal.